La quatrième saison de Dancing with the Stars, émission américaine de télé réalité musicale, est commencé le  sur le réseau ABC. Cette émission est animée par Tom Bergeron et Samantha Harris.

La boxeuse Laila Ali est arrivé en troisième position, suivie de l'ex-membre des NSYNC Joey Fatone en seconde position.
La victoire est revenue au champion de patineur de vitesse Apolo Anton Ohno.

Participants 
Pour la saison 4 de Dancing With The Stars 11 couples formés d'une star et d'un danseur professionnel s'affronteront.

Score

Semaine 1 
''Scores individuels des juges dans le tableau ci-dessous (entre parenthèses) sont énumérés dans cet ordre de gauche à droite: Carrie Ann Inaba, Len Goodman et Bruno Tonioli
Dans l'ordre chronologique des danses.

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 5

Semaine 6

Semaine 7

Semaine 8

Semaine 9

Semaine 10 

04